Als spanische Flagge bezeichnet man:
 die Nationalfarben von Spanien
 die Flagge Spaniens
 Euplagia quadripunctaria, eine Nachtfalterart aus der Familie der Bärenspinner, siehe Russischer Bär
 Ipomoea lobata, eine Pflanzenart aus der Familie der Windengewächse, siehe Sternwinde
  Spanische Flagge (Medizin), ein Hautphänomen bei Gelbfieber

Siehe auch:
 Spanische Fahne